Овај чланак садржи списак синглова који су се налазили на првом месту топ-листе Билборд хот 100 током 1980-их година.

Списак

Најуспешнији извођачи

Број синглова на првом месту

Број недеља на првом месту

Види још 
 -{UK Singles Chart}- — списак синглова на првом месту током 1980-их

Референце 

 
Билборд хот 100, прва места